

Patronyme 

 Emeraude Kouka (1993-), un poète et critique d'art congolais.

Toponyme 

 
 Kouka, un département et une commune rurale dans la province des Banwa et la région de la Boucle du Mouhoun.
 Kouka, un village, chef-lieu du département homonyme.
 Kouka, un village du département et la commune rurale de Kongoussi dans la province du Bam et la région du Centre-Nord.
 Kouka, un village du département et la commune rurale de Niou dans la province du Kourwéogo et dans la région du Plateau-Central.

 
 Kouka, une localité du département de Logone-et-Chari dans la Région de l'Extrême-Nord.

 
 Kouká ou Kouka (grec moderne : ), un village dans le district de Limassol.

 
 Kouka, l'ancien nom de la ville de Kukawa dans l'État de Borno.

 
 Guérin-Kouka ou Kouka, une ville dans la région de la Kara.

Autre 
 Le kouka, une langue parlée au Tchad.